CACIB – (fr.) Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté, czyli Międzynarodowy Certyfikat Wystawowego Championa Piękności – przyznawany na wystawach psów rasowych rangi międzynarodowej, kontynentalnej i światowej pod egidą Fédération Cynologique Internationale.
Psy bądź suki otrzymują CACIB w drodze porównania odrębnie psów i suk z oceną doskonałą i lokatą pierwszą z klas pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. Sędzia, po przyznaniu CACIB, może w razie wystąpienia drugiego pretendenta, nadać mu status res-CACIB; w tym celu na miejsce psa (lub suki), który zdobył CACIB, wchodzi pies z tej samej klasy z lokatą II (o ile uzyskał ocenę doskonałą) i sędzia dokonuje drugiego porównania. Przyznanie resCACIB i CACIB zależy wyłącznie od uznania sędziego.

Wystawy psów